Vipan kan syfta på:

 Malmö flygindustri MFI-10 Vipan, ett lätt svenskt flygplan för artilleriledning och flygspaning (1961)
 Gymnasieskolan Vipan i Vipeholm